Варги (, или англизированный вариант —  или varg) в скандинавской мифологии являются огромными волками. Так именуют Фенрира и двоих его сыновей — Сколля и Хати.
Джон Рональд Руэл Толкин включил варгов в свой легендариум, использовав древнеанглийскую форму слова — warg (а также wearg и wearh), в котором варги представлены как огромные волкоподобные существа, обитающие в безлюдных землях долины реки Андуин и в Глухоманье (). В отличие от известных у Толкина волколаков, варги являются обычными существами из плоти и крови, а не духами в облике волков.

Этимология 
В древнескандинавском языке vargr обозначает «волк» (ulfr). В прагерманском языке wargaz означало «душитель» (совр. форма — würgen), «злодей, преступник, изгой». В современном шведском языке имеется слово Varg — «волк», а в древнеанглийском имелось warg — «большой медведь».

В 1514 строке Беовульфа мать Гренделя описывается как grund-wyrgen — «варг из глубин».

Варги в скандинавской мифологии 

В скандинавской мифологии варгами являются огромный волк Фенрир и два его сына — Сколь и Хати. В «Саге о Хервёр» Гестумблинди (Один) вопрошает у короля Хейдрика:Что светит людям,
но само объято пламенем,
и варги всегда преследуют его?

И Хейдрик даёт ответ: «Это — солнце. Оно освещает землю и светит всем людям, а Сколь и Хати называют варгами. Это — волки, один преследует солнце, другой — луну».

Волки также служили в качестве ездовых животных для более могущественных персонажей. В тексте на руническом камне из Рёка имеется кеннинг, в котором лошадь Ганнр именуется волком, в «Песне о Хюндле» вельва Хайндла едет на волке, а великанша Гирроккин воспользовалась волком, чтобы прибыть на похороны Бальдра.

Упоминания варгов в легендариуме Толкина 
Впервые варги упоминаются в «Хоббите» при описании событий, имевших место после того, как гномы во главе с Гэндальфом и Бильбо Бэггинсом выбрались из пещер Мглистых гор, спасаясь от гоблинов.

Из текста «Хоббита» очевидно, что варги, как и обычные волки, — животные социальные, но при этом обладающие определёнными зачатками разума. Например, у варгов существует примитивный «язык»:
…В центре сидел громадный серый волк и говорил на ужасном языке варгов. Гэндальф понимал язык варгов, Бильбо нет, но и так можно было догадаться, что речь идёт только о жестоких и злых делах. Время от времени варги хором отвечали серому вожаку, и каждый раз, слыша их жуткое рявканье, хоббит чуть не падал от страха с сосны…

Насколько известно, варги Средиземья всегда выступали на стороне сил Тьмы, как правило, в союзе с гоблинами (орками), часто договариваясь с ними об общих набегах, когда оркам нужно было пополнить запасы провизии и рабов, а варги были голодны. Также они выступали в качестве верховых животных, позволяя оркам ехать на своих спинах. О таких волчьих всадниках упоминается в описании Битвы Пяти Воинств в книге «Хоббит»; также во второй книге романа «Властелин Колец» упоминается о том, что орки — наездники на волках служили Саруману:
…Я видел, как они шли: орки за орками, чёрные стальные полчища, и верховые — на громадных волках.

В адаптациях 
В кинотрилогиях Питера Джексона «Властелин колец» и «Хоббит» варги показаны более примитивными существами, нежели в произведениях Толкина — это по своей сущности всего лишь дикие свирепые хищники. Орки (гоблины) приручили их и используют в бою одновременно для нападения и для верховой езды, а также в качестве следопытов при долгой погоне.

В «Двух крепостях» целый отряд орков-наездников на варгах был послан из Изенгарда на пересечение потока беженцев из Эдораса. В результате этого набега едва не были убиты Гимли и Арагорн. В «Возвращении короля» предводитель орков прибывает на Пеленнорские поля верхом на матёром варге к началу битвы.

В «Хоббите» варги имеют заметные отличия в телосложении от показанных во «Властелине колец». Во «Властелине колец» варги больше напоминают огромных гиен, нежели волков, а в «Хоббите» они более волкоподобны (возможно, подразумеваются два разных вида). Среди многочисленных варгов особенно выделяется альбинос, который прислуживает самому Азогу и пользуется такой же дурной репутацией, как и его злобный хозяин.

Варги в современной культуре 
 Образ варгов и волчьих всадников заимствовали многие компьютерные игры.
 Норвежский музыкант Кристиан Викернес в марте 1993 года официально сменил имя на Варг. Одна из метал-групп, в которой он участвовал, носила название «Урук-хай».
 В серии книг Джорджа Мартина под общим названием «Песнь Льда и Огня» варги () — это люди, способные вселяться в тела других живых существ, завладевать их разумом, управлять ими на расстоянии и видеть их глазами. Оборотничество — одно из проявлений сверхъестественного в мире Мартина. Шестеро детей Неда Старка являются варгами.

Примечания

Ссылки 
 

Фауна Средиземья
Скандинавская мифология